Inside the Third Reich peut faire référence à :
 Au cœur du Troisième Reich, un livre d'Albert Speer ;
 Inside the Third Reich, un téléfilm réalisé par Marvin Chomsky de 1982, inspiré du précédent.